

Cinema 
 Summit – film del 1968 diretto da Giorgio Bontempi
 Summit Entertainment – studio cinematografico statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Summit – località del Borough di Matanuska-Susitna, Alaska
 Summit – census-designated place della Contea di Pima, Arizona
 Summit – città della Contea di Marion, Arkansas
 Summit – città della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 Summit – città della Contea di Roberts, Dakota del Sud
 Summit – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Summit – township della Contea di Jackson, Michigan
 Summit – township della Contea di Mason, Michigan
 Summit – città della Contea di Pike, Mississippi
 Summit – città della Contea di Union, New Jersey
 Summit – città della Contea di Schoharie, New York
 Summit – città della Contea di Muskogee, Oklahoma
 Summit – census-designated place della Contea di Benton, Oregon
 Summit – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Summit – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Summit – township della Contea di Erie, Pennsylvania
 Summit – township della Contea di Potter, Pennsylvania
 Summit – township della Contea di Somerset, Pennsylvania
 Summit – census-designated place della Contea di Iron, Utah
 Summit – città della Contea di Douglas, Wisconsin
 Summit – città della Contea di Juneau, Wisconsin
 Summit – città della Contea di Langlade, Wisconsin
 Summit – città della Contea di Waukesha, Wisconsin
 Summit – census-designated place della Contea di Pierce, Washington
 Lago Summit – lago dell'Alaska

Musica 
 Summit-Reunion Cumbre – album di Gerry Mulligan e Astor Piazzolla del 1974
 Summit – album dei Thou del 2010
 Summit-Skrillex – album di Sonny Moore Skrillex e Ellie Goulding del 2011

Altro 
 Summit – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1
 Summit – supercomputer dell'IBM
 Summit – marchio di videogiochi del 1987-1992
 Summit Air – compagnia aerea canadese
 The Summit – fumetto coreano
 The Summit – arena sportiva di Houston

Pagine correlate 
Contea di Summit